Franciaország
Saint-Raphaël, település Dordogne megyében
Saint-Raphaël, település Var megyében